Basidiesvampe (Basidiomycota) er en række inden for svamperiget, der er kendetegnet ved at sporerne sidder fire sammen for enden af et såkaldt basidie. Basidiesvampe udgør en af to rækker i svampenes underrige Dikarya, den anden er sæksvampe (Ascomycota). Basidiesvampe indeholder tre underrækker: Agaricomycotina, Pucciniomycotina og Ustilaginomycotina.

 
  Kladogram, der viser basidiesvampenes inddeling i underækker og klasser.Li Y, Steenwyk JL, Chang Y, Wang Y, James TY, Stajich JE, Spatafora JW, Groenewald M, Dunn CW, Hittinger CT, Shen XX, Rokas A (2021) A genome-scale phylogeny of the kingdom Fungi. Current Biology 31: 1653-1665 doi: 10.1016/j.cub.2021.01.074.

Agaricomycotina 
Agaricomycotina indeholder omkring 20.000 arter, og omkring 98% af disse er i klassen Agaricomycetes, som inkluderer de fleste svampe der er kendt som paddehatte, herunder flere populære spiselige svampe som champignoner og kantareller. Arter i Agaricomycotina, der ikke er Agaricomycetes, omfatter gelesvampe, visse "gær", øresvampe og andre; disse er samlet som Klasserne Tremellomycetes og Dacrymycetes der bl.a. omfatter bævresvampe og visse typer af "gær"svampe, der kan være sygdomsfremkaldende, fx Cryptococcus (klassen Tremellomycetes). Wallemiomycetes er en tidlig søstergruppe til resten af Agaricomycotina.

Pucciniomycotina 
Pucciniomycotina findes i mange forskellige økologiske nicher og kan leve som parasitter på insekter og svampe, og som orkidémykorrhiza, de er også blevet påvist i jord og vand. De fleste er plantepatogener og kan gøre stor økonomisk skade i jordbruget. Mange Pucciniomycotina er rustsvampe og er placerede i rækken Puccinales (klassen Pucciniomycetes), der indeholder cirka 7800 arter (ca. 90% af gruppen).

Ustilaginomycotina 
Ustilaginomycotina omfatter 115 slægter med mere end 1700 arter. De er for det meste parasitter på karplanter. De har stor negativ økonomisk betydning i jordbruget.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Jens H. Petersen: Svamperiget, 1998 
 December 2004: Systema Naturae 2000: Phylum Basidiomycota 
 Svampeguiden: Matsvampe